Hundstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hundstein (Gemeinde Bad Vigaun), Ort bei Bad Vigaun, Tennengau, Salzburg

 Hundstein (Schladminger Tauern), 2614 m, einen Berg in den Schladminger Tauern
 Hundstein (Alpstein), 2157 m, einen Berg im Alpsteinmassiv im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden
 Hundstein (Salzburger Schieferalpen), 2117 m, einen Berg in den Salzburger Schieferalpen
Siehe auch:
 Hundestein
 Hunstein